Ходзь:
 Ходзь (аул)
 Ходзь (река) в Краснодарском крае и Адыгее.